Кроз — село в Дзауском районе Южной Осетии
 Кроз — село в Цхинвальском районе Южной Осетии
 Кроз — коммуна во Франции
 Кроз, Мари-Жозе — канадская актриса